Семан — муніципалітет у Франції, в регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Валя-Семан — село у повіті Прахова в Румунії.
 Семан — село в Ірані, провінція Санандай.
 Семан — річка в західній Албанії.
 Семан — невключена територія в Алабамі, США.

 Станіслав Семан (* 1952) — чехословацький футболіст, що грав на позиції воротаря. Олімпійський чемпіон (1980).
 Семан Ференц Іванович (1937—2001) — український художник, лауреат Міжнародної премії імені Шимона Голлоші.